Les mots bracteatus, bracteata et bracteatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « doré à la feuille ».

En taxonomie, les mots bracteatus, bracteata et bracteatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales (surtout des plantes) d'aspect doré ou pailleté ou bien (pour les plantes) aux bractées remarquables. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : bracteatus, bracteata, bracteatum.

Notes et références 

Épithète spécifique